Constellation steht für:

 Constellation Dome, Berg in den Churchill Mountains, Antarktika
 Constellation Inlet, Bucht an der Küste des Ellsworthland, Antarktika
 VW Constellation, Produktlinie der Volkswagen AG für Südafrika
 Lockheed Constellation, Propellerflugzeuge von Lockheed
 Constellation Brands, US-amerikanisches Getränkeunternehmen
 Constellation Energy, US-amerikanisches Energieunternehmen
 Omega Constellation, Uhrenmodellreihe des Schweizer Uhrenherstellers Omega
 USS Constellation, Schiffe der US Navy
 Constellation (Plattform), Verteiltes-Rechnen-Projekt der Luft- und Raumfahrttechnik
 Celebrity Constellation, Kreuzfahrtschiff der Celebrity Cruises
 Constellation (Album), ein Album der deutschen Rockband Fargo
 Constellation (EP), EP der Band Arcturus
 Constellation (Yacht), eine 12mR-Yacht

Siehe auch: 
 Constellation Records
 Konstellation (Begriffsklärung)
 Constellation-Programm, Raumfahrtprogramm der NASA